Yma steht für:
 Yma Sumac (1922–2008), peruanischstämmige Sängerin
 Yma – zu schön, um wahr zu sein, deutsche Revue

YMA steht für:
 Flughafen Mayo (IATA-Code), Flughafen von Mayo (Yukon), Territorium Yukon, Kanada

Abkürzung